EC XV de Novembro ist der Name folgender Sportvereine:

 EC XV de Novembro (Jaú), brasilianischer Fußballverein aus Jaú, Bundesstaat São Paulo
 EC XV de Novembro (Piracicaba), brasilianischer Fußballverein aus Piracicaba, Bundesstaat São Paulo